Bobby, the Coward, filme mudo de D. W. Griffith
Bobby (1973), drama romântico indiano
Bobby (2006), drama biográfico sobre Robert F. Kennedy
Bobby's World, desenho animado 
Bobby (rapper), artista sul-coreano

Desambiguações de antropônimos